Николай Мемола (; род. 18 ноября 2003, Монца, Италия) — итальянский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр Универсиады (2023), серебряный призёр чемпионата Италии (2023), победитель финала Гран-при среди юниоров (2022).

Карьера 
Николай Мемола родился 18 ноября 2003 года в Монце. Его отец — итальянец, мать родом из России. Фигурным катанием начал заниматься в 2008 году. Тренируется под руководством своей матери Ольги Романовой в Бергамо и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге посещает занятия на катке у Алексея Мишина.

В октябре 2018 года дебютировал в юниорской серии Гран-при. Он выступил в Словении, где занял девятнадцатое место. В январе 2020 года принял участие на зимних юношеских Олимпийских играх, которые он завершил на восьмом месте.

Сезон 2021/22 начал с выступления на этапе Гран-при среди юниоров в Австрии, где занял четвёртое место. В ноябре впервые выступил на турнире серии «челленджер»: на Warsaw Cup 2021 занял девятое место. В январе 2022 года стало известно, что Маттео Риццо не выступит на чемпионате Европы 2022 года в Таллине и Мемола заменит его. На своём дебютном чемпионате Европы после короткой программы занимал двенадцатое место, в произвольной программе стал четырнадцатым, в общем зачёте занял пятнадцатое место. В феврале стал чемпионом Италии среди юниоров. Завершил сезон на чемпионате мира среди юниоров, где занял седьмое место.

В начале сезона 2022/23 выступил на двух этапах юниорской серии Гран-при: в Чехии завоевал серебряную медаль, в Латвии одержал победу и сумел отобраться на домашний финал Гран-при среди юниоров. Завоевал бронзовые медали на турнирах-челленджерах Lombardia Trophy и Budapest Trophy.

В финале юниорского Гран-при занимал второе место после короткой программы, в произвольной программе стал первым и одержал победу на турнире. Мемола стал первым итальянцем, завоевавшим золотую медаль юниорского финала Гран-при среди юношей-одиночников. Через две недели выступил на чемпионате Италии. После короткой программы он занимал третье место, произвольную программу исполнил без ошибок и в итоге сумел завоевать серебряную медаль, уступив лишь Маттео Риццо.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Италии